Hr.Ms. Texel (1940), een Nederlands communicatievaartuig.
 Hr.Ms. Texel (1942) (ex: HMS MMS 73), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 105 feet.